Rute steht für:
 langer dünner und biegsamer Zweig
 Angelrute, Gerät für den Fischfang
 Birkenrute, Züchtigungsinstrument
 Wünschelrute, Werkzeug der Parawissenschaften
 Rute (Musikinstrument), Trommel-Schlegel
 Rute (Windmühlentechnik), Teil des Flügels der Windmühle
 Rute (Einheit), altes Längenmaß
 Schwanz von Hunden oder Mardern in der Jägersprache
 Penis bei Tieren allgemein
 Teil der Takelung bei Segelschiffen mit Lateinersegeln
 Stromabnehmer bei Elektrofahrzeugen mit Oberleitung

Geografisches:
 Rute (Córdoba), Stadt in der Provinz Córdoba, Spanien
 Bärental (Kärnten), slowenisch Rute, Österreich
 Greuth (Tarvis), slowenisch Rute, Fraktion von Tarvis in Julisch Venetien, Italien
 Rute (Priel), Wasserlauf zwischen Bensersiel und Langeoog

Siehe auch:
 Rute & Rolle (Special-Interest-Zeitschrift)
 Kirche von Rute (Schweden)
 Hurtigrute (norwegische Postschifflinie)
 Ruten (Ortsteil von Langen)
 Route (Weg zwischen mehreren Punkten)
 Ruthe (Begriffsklärung)